In 2017 werd het 103de Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 28 januari tot 7 mei en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen.

Eerste fase

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro